

Armi da fuoco
 Vickers – Mitragliatrice pesante
 Vickers K – Mitragliatrice aeronautica
 Vickers-Berthier – mitragliatrice leggera
 Vickers .50 inch Machine Gun – Mitragliatrice pesante

Aziende
 Vickers – azienda britannica del settore ingegneristico
 Vickers plc (1977-1999)
 Vickers Defence Systems – sistemi di difesa Vickers plc, già della Rolls-Royce plc ora Alvis plc nel 2002
 Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL) – già divisione della cantieristica Vickers
 Canadian Vickers (1911-1944) – sussidiaria canadese della Vickers Limited
 Vickers-Armstrongs (1927-1977) – fusione tra Vickers Limited e Sir W G Armstrong Whitworth & Company
 Vickers Petroleum (1918-1980) – compagnia petrolifera statunitense

Geografia
 Vickers – centro abitato dell'Ontario (Canada)

Persone
 Alfred Vickers (1786-1869) – pittore britannico
 Alfred Gomersal Vickers (1810-1837) – pittore britannico
 Brian Vickers – pilota automobilistico statunitense
 Brian Vickers – accademico britannico
 Diana Vickers – cantante inglese
 Douglas Vickers – industriale e politico inglese
 Edward Vickers – industriale britannico
 F. B. Vickers – scrittrice australiana
 Geoffrey Vickers –  militare e scienziato britannico
 George Vickers – politico statunitense
 Harry Franklin Vickers – inventore statunitense
 Jack Vickers – calciatore britannico
 James Oswald Noel Vickers – politico britannico
 Janeene Vickers – atleta statunitense
 Joan Vickers – politica britannica
 John Vickers – economista britannico
 Jon Vickers – tenore canadese
 Jon Vickers – rugbista britannico
 Kevin Vickers – militare e diplomatico canadese
 Kipp Vickers – giocatore di football americano statunitense
 Lawrence Vickers – giocatore di football americano statunitense
 Lee Vickers – giocatore di football americano statunitense
 Martha Vickers – attrice statunitense
 Michael Vickers – vescovo anglicano britannico
 Michael G. Vickers – politico statunitense
 Mike Vickers – compositore britannico
 Patricia Vickers-Rich – paleontologa australiano
 Roy Henry Vickers – pittore canadese
 Salley Vickers – scrittrice inglese
 Scott Vickers – attore britannico 
 Stan Vickers – atleta britannico
 Stanley Vickers – imprenditore e politico inglese
 Steve Vickers – informatico e matematico britannico
 Steve Vickers – calciatore inglese
 Steve Vickers – hockeista su ghiaccio canadese
 Thomas Vickers – industriale e militare britannico
 William Edward Vickers (pseudonimo: Roy Vickers) – scrittore inglese 
 Yvette Vickers – attrice statunitense

Scienza e tecnica
 Scala Vickers – – scala di valori ottenuta dalla prova di durezza Vickers